

Geografia
 Paulo Bento – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone 
 Manuel Bento (1948-2007) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Marlene José Bento (1938-2020) – ex cestista brasiliana
 Paulo Jorge Gomes Bento (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Rui Bento (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo difensore

Altro
 Bentō – vassoio per pietanze tipico della cucina giapponese
 Bento – applicazione di database per Mac OS X sviluppato da FileMaker Inc.
 Bento – variante dei nomi Benedetto e Benito
 Palazzo di São Bento (Palácio de São Bento) – sede del parlamento portoghese a Lisbona

Pagine correlate 
 São Bento